Bluma steht für:
 Bluma (Vorname), weiblicher Vorname
 Bluma (Sängerin), Künstlername von Jessica Sperlich, deutsche Pop-Sängerin

Bluma oder Blūma ist der Familienname folgender Personen:

 Dzintra Blūma (* 1958), lettische Kanutin
 Lars Bluma (* 1969), deutscher Technik-, Wissenschafts- und Bergbauhistoriker
 Susanne Bluma (* 1961), österreichische Politikerin (SPÖ)